Четвёртый этап Кубка IBU 2012/2013 прошёл в эстонском Отепя с субботы 5 января по воскресенье 6 января 2013 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET (MSK=CET+3).

Таблица призовых мест

Результаты

Женская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 5 января 2013 года.

Мужская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 5 января 2013 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 6 января 2013 года.

Некоторые факты 
 Екатерина Юрьева, Жакмин Бо, Алла Гиленко, , Мона Брурссон, Ингела Андерссон и Мерил Бейлман не допустили ни одного промаха.
 Марью Меема и Даниэла Кадева не допустили ни одного промаха, но не получили зачётных очков.
 Елена Новоселач допустила 10 промахов и финишировала 68.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 6 января 2013 года.

Некоторые факты 
 , Йоханнес Тиннес Бё, Даниэль Мезотич, Виктор Васильев, Роланд Лессинг, Иван Черезов, Джереми Тила, Александр Дорожко, Олег Бережной и  не допустили ни одного промаха.
  и  не допустили ни одного промаха, но не получили зачётных очков.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка IBU после четвёртого этапа.

Примечания 

4-й этап